Diego Córdoba ist der Name folgender Personen:

* Diego Fernández de Córdoba (1578–1630), Vizekönig von Mexiko, Vizekönig von Peru
 Diego Luis Córdoba (1907–1964), kolumbianischer Anwalt und Politiker